Велика група квазарів () — найбільша з відомих структура Всесвіту, що являє собою сукупність квазарів в межах однієї галактичної нитки. На відміну від відносно близьких надскупчень галактик, великі групи квазарів знаходяться дуже далеко і, можливо, є попередниками надскупчень та  великих стін.

Список ВГК

Примітки

Література 
 R.G.Clowes; "Large Quasar Groups - A Short Review"; 'The New Era of Wide Field Astronomy', ASP Conference Series, Vol. 232.; 2001; Astronomical Society of the Pacific; ISBN 1-58381-065-X ; 

Квазари
Великомасштабні структури Всесвіту